Plaats in Indonesië
 Pengantigan (Banyuwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Pengantigan (Rogojampi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java